Годинез има више значења:

 Годинез (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Годинез (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику